Frankhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Jenny Frankhauser (* 1992), deutsche Schlagersängerin
 Urs Frankhauser (1960–2014), Schweizer Ingenieur und Manager
 William H. Frankhauser (1863–1921), US-amerikanischer Politiker